Ильятино — деревня в Рузском районе Московской области России, входит в состав сельского поселения Дороховское. До 2006 года входила в состав Космодемьянского сельского округа.

Деревня расположена на юге района, примерно в 25 километрах к югу от Рузы, у истока реки Исьмы, высота центра над уровнем моря — 185 м.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рузского городского округа